Stati Uniti d'America
 Pomeroy – città della Contea di Calhoun, Iowa
 Pomeroy – capoluogo della Contea di Meigs, Ohio
 Pomeroy – CDP della Contea di Chester, Pennsylvania
 Pomeroy – capoluogo della Contea di Garfield, Washington
 Sudafrica
 Pomeroy – città della Municipalità locale di Msinga